Xiambola är ett släkte av svampar. Xiambola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xiambola